Acanthonema može označavati:
 Acanthonema (fosil), fosilni rod gastropoda iz porodice Euomphalidae. 
 Acanthonema, biljni rod iz porodice Gesneriaceae.
 Acanthonema, rod crvenih alga uključen u porodicu Acrochaetiaceae, nom. rejic.

Izvori